Rediul Mare poate avea următoarele semnificații:

 Localități din Republica Moldova
 Rediul Mare - localitate centru de comună din raionul Dondușeni
 Rediul Mare - sat din cadrul comunei Grinăuți-Moldova din raionul Ocnița

Localități omonime din Republica Moldova